Bolesław Stachoń (1897–1941) – pułkownik pilot Wojska Polskiego
 Bolesław Stachoń (1903–1961) – historyk mediewista